«Архитектор» () — американская драма 2006 года, премьера которого состоялась 5 сентября 2006 года.

Сюжет 
Брак архитектора Лео Уолтера переживает не самые лучшие времена, его жена Юлия несчастлива. Их сын вылетел из колледжа и теперь сидит дома вместе с Лео. Дочь Кристина озабочена собственными проблемами. Тоня Нили, представляет жильцов дома, который несколько лет назад спроектировал Лео. Она приходит к нему с просьбой подписать петицию о сносе этого здания. Решение Лео решил отложить на потом, его жена недовольна этим и поддерживает Нили. Мартин решает посмотреть из-за чего весь этот скандал, отправляется в этот дом и неожиданно заводит там дружбу с гомосексуалом. Кристина тоже не отстает от семьи, у неё тоже появляется серьезная проблема. Находясь на эмоциональном пике в разрушающемся доме, на первый план выходит вопрос — что же развалится первым?

В ролях

Над фильмом работали 
 Мэтт Таубер — режиссёр, сценарист
 Дэвид Грег — сценарист
 Деклан Болдуин — продюсер
 Джейсон Клиот — продюсер
 Дэнни Лейнер — продюсер
 Джоана Висенте — продюсер
 Марк Кубан — исполнительный продюсер
 Гед Дикерсин — линейный продюсер
 Кристофер Эдвардс — ассоциированный продюсер
 Джонатан Штерн —  линейный продюсер: дополнительные съемки
 Тодд Вагнер — исполнительный продюсер
 Джон Бэйли — оператор
 Марсело Зарвос — композитор
 Дебби ДеВилья — художник-постановщик
 Эрик Даман — художник по костюмам
 Том МакАрдл — монтажёр

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы по алфавиту
Фильмы на английском языке
Экранизации пьес
Фильмы США 2006 года
Фильмы об архитектуре